De molecuulformule CH2N2 kan staan voor:
 Cyaanamide en carbodi-imide
 Diazirine
 Diazomethaan
 Nitrilimine

{{DISPLAYTITLE:CH2N2}}